Кур (, , , ) — город в немецкоязычной части Швейцарии, на реке Плессур в долине Рейна, столица кантона Граубюнден.

Общие данные 
Входит в состав региона Плессур (до 2015 года входил в округ Плессур).

На 31 декабря 2006 года население составляло 35 161 человек, из них примерно поровну католиков и протестантов.

1 января 2020 года в состав коммуны Кур вошла бывшая коммуна Маладерс, 1 января 2021 года — Хальденштайн.

Главные статьи дохода — торговля вальтеллинскими винами и туризм.

Официальный код — 3901.

История 

В Куре сходятся дороги, ведущие из Италии по разным горным перевалам. Древние римляне основали здесь колонию Curia Raetorum — административный центр провинции Реция Первая. Исторически город служил центром обширной области, в которую входила плодородная долина Вальтеллина (в границах современной Италии).

Средневековый Кур — типичный епископский город Швабии. Епископы Кура, первые сведения о которых появляются в 452 году, были в 1170 году допущены в число имперских князей. Они принадлежали к числу крупнейших землевладельцев на территории южной Швабии (восток современной Швейцарии и Форарльберг).

Чтобы противостоять усилению епископов и Габсбургов, местные жители в 1367 году объединились в Союз Божьего дома (Gotteshausbund), который служил противовесом церковным властям до 1799 года. В 1464 году в городе произошёл пожар. Восстанавливали его немецкоговорящие строители, из-за чего население города постепенно стало из романоговорящего немецкоговорящим. После вторжения Наполеона епископские земли были секуляризованы, а Кур — допущен в состав Швейцарской конфедерации в качестве столицы кантона Граубюнден.

Известные уроженцы, жители 
24 ноября 1550 г. в Куре скончался Симон Лемний (лат. Simon Lemnius) — швейцарский (немецкий) гуманист, новолатинский поэт.

Достопримечательности 
О временах правления епископов в Куре напоминают католический собор Вознесения Девы Марии (XII—XIII вв.) и дворец епископа (нынешний барочный облик — с 1737 года). Протестантская церковь св. Мартина, заложенная ещё в VIII веке, была перестроена во 2-й половине 15-го. Сохранились старинные особняки городского патрициата.  Гигер —   художник-фантаст из Кура. Имеются музеи кантона и Реции.

Города-побратимы 
 Олат   — с 1974 года

См. также 
 Курский богословский институт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Кура

Города Граубюндена
Столицы кантонов Швейцарии
Коммуны Граубюндена